Un système électronique est un système opérant sur de faibles grandeurs électriques. Il se compose essentiellement d'un calculateur, discret ou intégré, câblé ou programmé, et est relié sur son entrée à des capteurs et sur ses sorties à des actionneurs. Tous les appareils informatiques sont des systèmes électroniques.

Liens externes 
Introduction à l'électronique: les systèmes électroniques

Électronique